Spurio Nauzio Rutilo è il nome di alcuni personaggi della storia romana. Tra gli altri si ricordano:

Spurio Nauzio Rutilo, console nel 488 a.C.
Spurio Nauzio Rutilo, tribuno consolare nel 424 a.C.
Spurio Nauzio Rutilo, tribuno consolare nel 419 a.C., 416 a.C. e 404 a.C. 
Spurio Nauzio Rutilo, console nel 316 a.C.